Гигло́ () — город на юго-западе Кот-д’Ивуара, административный центр области Муайен-Кавелли, а также .

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на правом берегу реки Нзо (приток реки Сасандра), на расстоянии приблизительно 243 километров к западу от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 233 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 22 187 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К югу от города расположен небольшой  (ICAO: DIGL, IATA: GGO).

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара